АФК «Система» — российская инвестиционная компания. Главный офис расположен в городе Москва по адресу: Моховая улица, дом № 13. Компания занимала 308-е место в списке Fortune Global 500 в 2013 году.

Полное официальное наименование — публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация „Система“» (ПАО АФК «Система»).

Крупный частный инвестор в реальный сектор экономики России. Инвестиционный портфель АФК «Система» состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики (телекоммуникации, розничная торговля, высокие технологии, лесозаготовка и лесопереработка, фармацевтика, медицинские услуги, сельское хозяйство, энергетика, финансы, гостиничный бизнес и др.).

В 2005 году «Система» провела IPO на Лондонской фондовой бирже и привлекла в ходе него $1,3 млрд. Акции АФК «Система» находятся в обращении на Лондонской фондовой бирже (LSE) в виде глобальных депозитарных расписок. Расписки включены в котировальный список LSE под тикером SSA. Акции компании также допущены к торгам на Московской бирже под тикером AFKS. Free float в виде GDR на Лондонской фондовой бирже составляет около 17,6 % акций, на Московской бирже — 15,3 %.

На предприятиях группы АФК «Система» работают около 150 тыс. человек, за 2013—2016 годы компании группы АФК «Система» перечислили в бюджеты и внебюджетные фонды различных уровней и регионов России около 290 млрд рублей, что делает группу одним из крупнейших налогоплательщиков РФ.

Роспатент признал бренд АФК «Система» общеизвестным с 1 января 2015 года в отношении управления финансовыми инвестициями.

Собственники и руководство 
Основным акционером и председателем Совета директоров АФК «Система» являлся Владимир Евтушенков (59,2030 % акций). После введения санкций Великобритании Евтушенков передал 10% акций своему сыну, таким образом доля Феликса Евтушенкова составила 15,2%, Владимира Евтушенкова — 49,2%.

Миноритарные акционеры компании — в основном крупные институциональные российские и иностранные инвесторы.

Президент АФК «Система» (с 20 апреля 2020 г.) — Владимир Чирахов, ранее возглавлявший ГК «Детский мир». В начале апреля 2020 г. он был избран председателем Совета директоров компании, а затем возглавил корпорацию. Чирахов пришёл в «Детский мир» в 2012 году на должность директора по коммерческой деятельности, с октября 2012 года занимал должность гендиректора компании. За семь лет работы Чирахова «Детский мир» почти в четыре раза нарастил долю рынка в детской рознице — с 7 до 26 %, следует из презентации ретейлера по итогам 2019 года.

Предшественниками Чирахова на посту президента АФК «Система» был Андрей Дубовсков, ранее возглавлявший МТС; экс-президент АФК, занимавший эту должность в течение 7 лет, Михаил Шамолин возглавил лесопромышленный холдинг Segezha Group (в 2021 году занял первое место в рейтинге высших руководителей в категории «Лесная и лесоперерабатывающая промышленность» по версии ИД «Коммерсантъ»). Cовет директоров АФК «Система» состоит из 11 человек, включая председателя Совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова, главу совета директоров МТС Феликса Евтушенкова, заместителя председателя совета директоров, бывшего президента «Системы» Андрея Дубовсков, главу лесопромышленной «дочки» «Системы» Segezha Group Михаила Шамолина, экс-председателя совета директоров МТС Рон Зоммер, бывшего главу российского подразделения KPMG Роджера Маннингса, заместителя председателя совета директоров «Системы», профессора Высшей школы экономики Анну Белову, основателя «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили, бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и президента АФК «Система» Владимира Чирахова.

Деятельность 

При участии АФК «Система» создана российская телекоммуникационная отрасль, внесён важный вклад в развитие российских космических технологий и спутниковых систем, микроэлектроники. «Система» реализует проекты государственного значения в медицинской сфере.

Инвестиции группы в основной капитал за 2013—2016 годы составили примерно 1,6 % от всех частных капитальных вложений в России. Компании группы обеспечили 26 % совокупных инвестиций в развитие телекоммуникаций и 20 % — в производство электронных компонентов и систем радиосвязи.

Совокупный вклад АФК «Система» в ВВП и доля инвестиций в основной капитал Российской Федерации составляют порядка 1 %.

2 апреля 2018 года совет директоров одобрил концепцию развития корпорации, подразумевающую изменение структуры управления активами во главе с управляющими партнёрами, отвечающими за инвестирование в контрольные и неконтрольные пакеты акций компаний (не менее 25 %). Корпорация также инвестирует в стартапы через платформу венчурных фондов.

Активы группы сосредоточены в телекоммуникационной, лесной, медицинской, энергетической, сельскохозяйственной, фармацевтической, строительной, банковской отраслях, в розничной торговле, высоких технологиях, гостиничном бизнесе и других отраслях экономики.

В ноябре 2021 года Минпромторг подключило АФК «Система» к пилотному Хабаровскому проекту по производству ежегодно запланированных 350 тысяч тонн зелёного водорода.

В октябре 2022 года стало известно о покупке компанией 47,7% акций ритейлера Melon Fashion Group. Закрытие сделки ожидается до конца 2022 года.

Под управлением АФК «Система» находятся следующие компании:

МТС 

Ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ, обслуживает свыше 109 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Украине и Белоруссии. Компания также предоставляет услуги фиксированной телефонии, широкополосного доступа в интернет и телевидения в Москве (МГТС) и во всех федеральных округах России. В 2015 году МТС вышла на рынок системной интеграции и спутникового телевидения. МТС также развивает финансовые сервисы, в том числе в сотрудничестве с МТС-Банком.

Segezha Group 

В 2014 году в портфель активов вошла Segezha Group. Оптимизация бизнес-процессов, модернизация производства, освоение новых экспортных рынков и реализация инвестиционных проектов позволили превратить Segezha Group в ведущий российский лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины с присутствием на мировом рынке. Структура бизнеса Segezha Group включает в себя четыре основных направления: бумага и упаковка, деревообработка, фанера и плиты, домостроение. Segezha является лидером по себестоимости мешочной бумаги и фанеры в мире.

Холдинг объединяет около 50 предприятий лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в 13 странах, в том числе два целлюлозно-бумажных комбината — Сегежский и Сокольский.

В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на Московской бирже, выручив за 23,9 % акций 30 миллиардов рублей. Капитализация группы таким образом составила 125,5 миллиардов рублей. Доля «Системы» снизилась до 73,7 %. Кроме того, у одного из организаторов IPO — «Ренессанс Капитал» есть опцион ещё на 3,6 % акций, его реализация в мае может принести дополнительно 4,5 млрд рублей.

Детский мир 

Крупнейшая сеть магазинов детских товаров в России и СНГ, объединяющая магазины под брендами «Детский мир» и ELC. В феврале 2017 года «Детский мир» провёл успешное IPO на Московской бирже (первое российское полноценное IPO c 2014 года). Спрос на акции превысил предложение в два раза. По состоянию на 30 июня 2020 г. компания управляла 850 магазинами в России и Казахстане. В начале сентября 2020 года АФК «Система» полностью вышла из капитала «Детского мира», получив 16,8 млрд рублей. за свой пакет (20,38 %). Сделка сделала возможным создание первой российской компании с 100 % акций в свободном обращении, что является историческим событием для российского рынка капитала.

Медси 

Крупнейшая в России частная сеть лечебно-профилактических учреждений. Предоставляет полный комплекс услуг по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, а также услуги реабилитации для детей и взрослых. В 2018 году группа компаний «Медси» вошла в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи гражданам на территории Московской области. По итогам 2018 года сеть клиник заняла второе место в рейтинге крупнейших частных клиник России, составленном журналом Forbes. В 2017 году выручка сети клиник, насчитывающей 35 медицинских учреждений, составила 11,7 млрд рублей.

РТИ 

.

В июле 2021 года АФК «Система» снизила до неконтрольной долю в компании «Интеллектуальные технические решения» (ИТР), в которую были объединены все бывшие активы корпорации, работавшие с госзаказом, включая концерн «РТИ».

«Микрон» в 2016 году подтвердила статус крупнейшего в России производителя микроэлектронной продукции. .

Агрохолдинг «Степь» 

Агрохолдинг «Степь» владеет активами в четырёх ключевых направлениях сельского хозяйства: растениеводство, молочное животноводство и садоводство. На 2016 год земельный банк агрохолдинга составлял 315 000 га, это позволило АФК «Система» в начале 2017 года войти в десятку крупнейших собственников земли в России. Агрохолдинг занимает лидирующие позиции по производственным показателям, как среди хозяйств Юга России, так и в целом по России, реализуя программу импортозамещения сельскохозяйственной продукции.

Биннофарм Групп 

Включает в себя фармацевтические активы АО «Алиум», ООО "ПФК «Алиум», АО «Биннофарм», ОАО "Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез», ЗАО «Биоком». В 2020 г. АФК «Система» создала холдинг «Биннофарм Групп» для консолидации своих фармактивов.

Группа компаний осуществляет разработку и промышленный выпуск лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний, в том числе использующихся при лечении COVID-19. АО «Биннофарм» первый в мире производитель первой вакцины от COVID-19.

В сентябре 2021 года в рамках Восточного экономического форума Владимир Евтушенков предположил, что Биннофарм групп будет первой структурой АФК «Система», которая выйдет на IPO в 2022 году.

МТС-Банк 

Создан в 1993 году, входит в топ-50 крупнейших банков России по размеру активов по состоянию на 2016 год. Банк оказывает услуги частным лицам и компаниям на территории России. МТС-Банк является участником государственной программы по докапитализации банков, проводимой Агентством по страхованию вкладов, что открывает дополнительные возможности для развития бизнеса Банка и поддержки клиентов через кредитование приоритетных секторов экономики.

Гостиничный бизнес 
Cosmos Hotel Group осуществляет управление и развитие отелей, принадлежащих АФК «Система». На 2021 год в портфель компании входит 21 отель в 14 городах России и за рубежом. Cosmos Group управляет отелями под известными международными брендами (Park Inn by Radisson и Holiday Inn Express), а также другими отелями разной ценовой категории и направленности.

Группа Кронштадт 

Группа компаний, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных аппаратов, картографических и навигационных решений, тренажёров для морской, авиационной и другой техники, корабельного бортового оборудования и другой продукции.

Группа была выделена из состава компании Транзас и перешла под контроль «Системы» в 2015 году за 4,8 млрд рублей. С июля 2021 года АФК «Система» больше не контролирует группу «Кронштадт».

В 2016 году начались лётные испытания беспилотного летательного аппарата «Орион» с взлётной массой до 1 тонны. Проект вёлся с 2011 года по заказу Минобороны РФ.

В 2019 году на авиасалоне «МАКС» компания представила макет БПЛА «Сириус» с взлётной массой до 5 тонн. Предполагается что в воздух аппарат поднимется к 2022 году.

27 июля 2021 г. АО “Кронштадт” приобрела 80% акций НПП “Стрела” (Научно-производственного предприятие, п. Быково, МО), занятого работами в сфере БПЛА вертолетного типа.

После вторжения России на Украину, группа Кронштадт попала под санкции всех стран Евросоюза, США, Великобритании, Австралии, Канады, Украины, Японии, Швейцарии и Новой Зеландии.

Фонды 
Группа развивает направление инвестиции через специально созданные фонды:
 Sistema Venture Capital — венчурный фонд, сфокусированный на инвестициях в интернет — компании на стадии роста. Портфолио включает такие компании, как Ozon, Segmento, Luden.io, MEL Science, VisionLabs, NFWare, FinalPrice, GOSU.AI, DataSine, YouDo;
 Sistema Asia Fund — венчурный фонд, специализирующийся на инвестициях в высокотехнологичные компании в Индии и Юго-Восточной Азии;
 Rusnano Capital — совместный фонд прямых инвестиций с госкорпорацией РОСНАНО.
 Sistema Smart Tech — венчурный фонд с целевым объёмом в 5 млрд рублей, направленный на финансирование технологических стартапов на ранней стадии. Пилотным проектом Sistema Smart Tech стала инвестиция 200 млн рублей в сервис по аренде электросамокатов URent. Всего в планах фонда поддержать 20 проектов с инвестиционным входом от 50 до 300 млн руб.

Аэромакс 
Компания «Аэромакс» на 100 % принадлежит АФК. Она начала свою деятельность в 2017 году, на сегодняшний день она располагает беспилотными авиационными системами и оказывает полный спектр услуг с их применением.

В августе 2021 года на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 компания «Аэромакс» вместе с Почтой России и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа подписали соглашение о запуске беспилотной доставки по нескольким десяткам маршрутов в четырёх регионах — Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Такой способ доставки позволит увеличить среднюю скорость логистики на региональной маршрутной сети Почты до 2 раз, позволит в перспективе увеличить объёмы грузопотока более чем в 10 раз и при этом снизить стоимость логистических сервисов до 50 %. В ноябре этого же года партнёры провели успешные испытания по беспилотной доставке груза. В тестовых полетах участвовал беспилотник вертолетного типа SH-350, который совершил несколько полетов по маршруту Салехард — Аксарка — Салехард с массогабаритным макетом груза.

В феврале 2022 года «Аэромакс» приобрела 49 % ООО «Авиационные вспомогательные системы» (оператор авиакомплексов на основе ИИ), 51 % которого — у действующего гендиректора АВС Александра Курникова.

Благотворительность 
«Система» инвестирует в социальную сферу и реализует ряд благотворительных программ в области образования, культуры и искусства, поддержки незащищённых слоёв населения. Совокупный объём социальных инвестиций АФК «Система» за 2014—2016 гг. превысил 4 млрд рублей. Оператором благотворительных программ АФК «Система» является Благотворительный фонд «Система».

В марте 2020 года компании, входящие в АФК «Система» выделили на борьбу с коронавирусом около 1 млрд рублей, основная часть которых была потрачена на разработку тестов для выявления заражения, а также на производство средств защиты и антисептиков.

Дело «Башнефти» 

Дело «Башнефти» — корпоративный конфликт между госкорпорацией «Роснефть» и компанией АФК «Система». Один из самых неоднозначных судебных процессов в области бизнеса в современной России.

3 мая 2017 года компании НК «Роснефть» и АНК «Башнефть» подали иск к АФК «Система» и её дочерней компании «Система-Инвест» о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, якобы понесённых истцами в связи с реорганизацией Башнефти в 2013—2014 гг., когда её основным акционером была АФК «Система». Позднее сумма требований возросла до 170,6 млрд рублей. Новость об иске обвалила котировки акций частной корпорации.
Судебный спор с крупнейшей нефтяной госкорпорацией нанёс серьёзный удар по рыночной капитализации одного из ведущих частных инвесторов в российскую экономику, а также оказал заметное влияние на инвестиционный климат в стране, полагают эксперты.

В июле 2017 АФК «Система» объявила о наступлении технического дефолта по кредитным обязательствам на 3,9 млрд рублей. Дефолт был связан с арестом активов компании в рамках судебного разбирательства с «Роснефтью».

23 августа 2017 Арбитражный суд решил исковые требования удовлетворить частично, взыскать солидарно с ПАО АФК «Система» и АО «Система-Инвест» в пользу ПАО АНК «Башнефть» сумму убытков в размере 136 млрд 273 млн 554 тысяч 65 рублей. 28 августа АФК «Система» снова объявила о наступлении технического дефолта по кредитным обязательствам на сумму, эквивалентную 8,9 млрд рублей.

В декабре 2017 акции «Детского мира» и другие активы АФК «Система» арестованы в рамках обеспечительных мер по иску «Роснефти» к корпорации на 131,6 млрд руб. Кроме того, суд Башкортостана зарегистрировал иск к АФК от властей республики на аналогичную сумму.

22 декабря 2017 года сторонами дела было подписано мировое соглашение, согласно которому АФК «Система» обязуется выплатить «Башнефти» 100 млрд руб., 5 марта 2018 года оплата осуществлена, мировое соглашение исполнено, дело прекращено, встречные иски отозваны.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт АФК
 Официальный сайт АФК

Холдинги России